Diomande oder Diomandé ist der Familienname folgender Personen:

 Aboubacar Mé Diomandé (1988–2019), ivorischer Fußballspieler
 Adama Diomande (* 1990), norwegischer Fußballspieler
 Adama Diomande (Fußballspieler, 1991) (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Gontie Junior Diomandé (* 2003), ivorischer Fußballspieler
 Ismaël Diomandé (* 1992), ivorischer Fußballspieler
 Lassina Diomandé (* 1979), ivorischer Fußballspieler
 Mohammed Diomande (* 2001), ivorischer Fußballspieler
 Olivier Diomandé (* 1974), ivorischer Rugbyspieler
 Sinaly Diomandé (* 2001), ivorischer Fußballspieler